Индраварман — имя нескольких правителей средневековых государств Юго-Восточной Азии:

 Индраварман I — правитель кхмерского государства Камбуджадеша в 877—889 годах
 Индраварман II — правитель Камбуджадеши в 1218—1243 годах
 Индраварман III — правитель Камбуджадеши в 1295—1308 годах
 Индраварман I (царь Тямпы) — правитель Тямпы около 787—803 годов
 Индраварман II (царь Тямпы) — правитель Тямпы около 854—898 годов
 Индраварман III (царь Тямпы) — правитель Тямпы около 918—959 годов
 Индраварман IV — правитель Тямпы в 982—986 годах
 Индраварман V — правитель Тямпы в 1265—1288 годах
 Индраварман VI — правитель Тямпы в 1400—1441 годах

Кроме того, слово Индраварман являлось частью имени нескольких правителей средневековых государств Юго-Восточной Азии:
 Шри Индраварман — царь Фунани (до 434 — после 438 годов)
 Шри Индраварман — царь Шривиджаи (ок. 702 — после 724 года)
 Джайя Индраварман I — правитель Тямпы около 959—965 годов
 Джайя Индраварман II — правитель Тямпы в 1080—1081, 1086—1114 годах
 Джайя Индраварман III — правитель Тямпы около 1139—1145 годов
 Джайя Индраварман IV — правитель Тямпы в 1167—1190 годов
 Джайя Индраварман V — правитель северной Тямпы с центром в  в 1191—1192 годах
 Джайя Индраварман VI — правитель Тямпы около 1252—1265 годов